Zagajewski – polski herb szlachecki

Osoby o nazwisku "Zagajewski" 

 Adam Zagajewski – polski poeta;
 Adam Zagajewski – polski kolarz;
 Artur Zagajewski – polski kompozytor;
 Ignacy Zagajewski – polski urzędnik z okresu I Rzeczypospolitej;
 Stanisław Zagajewski – polski rzeźbiarz;
 Tadeusz Zagajewski – polski polityk;
 Tadeusz Zagajewski – inżynier elektryk, elektronik, profesor, ojciec Adama.